Elsa Vecchi, née le  à Roanne (Loire), est une animatrice de télévision et journaliste française. Elle est la sœur de Philippe Vecchi.

Biographie 
Après un an de prépa HEC, un diplôme de l'Institut supérieur de gestion et une année à l'université Columbia (New York), Elsa Vecchi entre à Europe 1 en 1994.
 
Elle est dans un premier temps chroniqueuse dans l'émission hebdomadaire consacrée au cinéma, Ciné Palace, et journaliste à Europe Midi, session d'info coprésentée par Jean-Luc Delarue et Michel Grossiord.

De  à , elle est chroniqueuse dans Mon Œil, l'émission de Philippe Aubert consacrée aux médias, et toujours journaliste à Europe Midi, tranche cette fois animée par Michel Grossiord.

De  à , elle rejoint la chaîne de télévision LCI, pour y œuvrer dans un premier temps comme journaliste-programmatrice sur l’émission On en parle, magazine quotidien d’actualité et de société, présenté par Jean-François Rabilloud.

De  à , Elsa Vecchi est chroniqueuse cinéma pour l’émission On en parle (aux côtés d'Alain Kruger), et responsable de la quotidienne On en parle, coprésentée par Laurence Ferrari et Jean-François Rabilloud.  

Pendant l'été 2000, elle prépare et anime seule l’émission hebdomadaire sur le cinéma de LCI, Les Rencontres de l’été.

En , elle se voit confier la rédaction en chef de l'émission qu'elle coprésente avec Nicolas Hulot, Écolo Mag, ceci deux saisons durant et à la demande de ce dernier.

De  à , Elsa Vecchi est responsable du magazine d’actualités et de société quotidien On en parle, présenté par Valérie Expert.

De  à , alors qu'elle assure seule désormais la présentation et la rédaction en chef du magazine consacré à l'écologie, Écolo Mag, elle est parallèlement chroniqueuse Musique de Ça donne envie, le talk-show culture hebdomadaire présenté successivement par Jean-François Rabilloud et Nikos Aliagas.

De janvier à , elle est responsable de la partie musique de l'émission culturelle quotidienne, Blako and Co, elle présente une dernière saison d'Écolo Mag.

De  à , Elsa Vecchi répond positivement à la sollicitation de France 5, qui lui confie la présentation de L'Atelier de la mode, magazine féminin du week-end de 26 minutes sur les tendances et la mode. Talk-show de référence couvrant tous les défilés de prêt-à-porter et de haute couture, l'émission reçoit créateurs et artistes influents (notamment Christian Lacroix, Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino, Chantal Thomass, etc.). Elle poursuit durant une saison sa collaboration avec LCI, où elle assure la chronique « écolo » hebdomadaire dans le 7-9, la tranche d’information matinale.Présentation de deux éditions spéciales de L’Atelier de la mode de 52 minutes, en tête-à-tête avec de grands créateurs.

De  à , elle est éditorialiste et responsable des pages mode du mensuel français Palace.

En 2008, elle déménage au Québec où elle est rédactrice en chef des médias sociaux et du guide tendances (mode, design, art de vivre) de l'entreprise Senscity. À partir du mois d'avril, elle collabore à Mariage Québec et devient durablement rédactrice en chef de la version française du site Vitamin Daily.

En , Elsa Vecchi est pigiste pour le service Web de Elle Québec et elle est aussi rédactrice en chef mode du magazine de prestige Dress to Kill.

En , elle prend en charge jusqu'à aujourd'hui encore les pages mode du quotidien québécois leader, La Presse.

En , elle remporte le trophée du « Meilleur article mode d'un magazine ou d'un journal (français) », lors de la quatrième édition annuelle des « P&G Beauty Awards » à Toronto, pour un reportage dans Dress to Kill.

En 2013, Elsa Vecchi devient rédactrice en chef et éditrice de StyleList Québec (AOL), site mode et beauté influent au Canada. 

En 2015, Elsa Vecchi lance pour le même groupe AOL HuffPost Québec Style, la section style de Le Huffington Post Québec, qui en 1 an est devenu l'une des références mode et beauté au Québec. Elle en est la rédactrice en chef et l'éditrice.

Carrière 

 1994 : journaliste à Europe 1.
 1996 : chroniqueuse cinéma dans l'émission On en parle sur la chaîne de télévision LCI.
 2000 : coprésente avec Nicolas Hulot puis seule l'émission Écolo Mag sur LCI.
 2005 : présente L'Atelier de la mode sur France 5.

Référence 

Journaliste française du XXIe siècle
Rédactrice en chef
Personnalité féminine française de la radio
Collaborateur d'Europe 1
Chroniqueuse à la radio
Spécialiste de cinéma à la radio
Animatrice française de télévision
Étudiant de l'université Columbia
Élève de l'Institut supérieur de gestion
Naissance en février 1974
Naissance à Roanne